Тыргетуй — название населённых пунктов:

Россия 
 Тыргетуй — село в Аларском районе Иркутской области.
 Тыргетуй — село в Карымском районе Забайкальского края.